Kromy – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim

 Kromy – wieś w Rosji, w obwodzie iwanowskim, w rejonie wierchniełandiechowskim
 Kromy – wieś w Rosji, w obwodzie nowogrodzkim, w rejonie batieckim
 Kromy – wieś w Rosji, w obwodzie omskim, w rejonie isilkulskim
 Kromy – osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie orłowskim, w rejonie kromskim